Тозе́лли — итальянская фамилия. Известные носители:
 Тозелли, Анжело (ок. 1765 — 1827) — художник, сценограф и архитектор, мастер ведуты; работал в Санкт-Петербурге. 
 Тозелли, Энрико (1883—1926) — пианист и композитор, морганатический супруг Луизы Австрийской. 
 «» — художественный фильм Дуилио Колетти с участием Даниэль Дарьё и Россано Брацци (Италия—Франция, 1950).